Бьёрн Хелланн-Хансен (; 16 октября 1877 — 7 сентября 1957) — крупнейший норвежский океанограф.

Известен своими работами о погодных явлениях в северной части Атлантического океана и в атмосфере. В 1909 году вместе с Фритьофом Нансеном опубликовал классический труд по Норвежскому морю, «The Norwegian sea».

Биография 
Бьёрн Хелланн-Хансен изучал медицину. Во время обучения участвовал в экспедиции в Северную Норвегию Кристиана Биркеланна, целью которой было изучение северного сияния. В экспедиции отморозил себе пальцы рук, некоторые пришлось ампутировать. Затем проявил интерес к океанографии, которую изучал в Копенгагене под руководством Мартина Кнудсена. В 1900 году поступил на работу ассистентом-гидрографом в Бергене, где долгое время сотрудничал с Нансеном, работавшим зоологом в Бергенском музее. С 1900 по 1905 год Нансен и Хелланн-Хансен совершили несколько плаваний на специально построенном исследовательском судне «Michael Sars», в основном в Норвежском море.

В 1905 году он опубликовал книгу «The Hydrography of the Faeroe-Shetland Channel», где вывел формулу для вычисления скорости морских течений, известную сейчас как формула Хелланна-Хансена. В течение многих лет Хелланн-Хансен был директором биологической станции Бергенского музея, где его заслугой, в частности, было объединение исследований по физической океанографии и биологии моря. На станции какое-то время работал будущий капитан экспедиции Русанова Александр Кучин. Хелланн-Хансен выступил его поручителем, когда последний поступил в экспедицию Амундсена, отправлявшуюся в Антарктику.

В 1910 году разработал фотометр, позже названный его именем. Фотометр был включён в состав научного оборудования «Michael Sars» и впервые использован на глубине около 500 м в районе Азорских островов. В 1915 году Хелланн-Хансен получил место профессора океанографии в Бергенском музее, а в 1917 году был назначен директором Геофизического института при музее.

С 1936 по 1945 год Бьёрн Хелланн-Хансен был президентом Международной ассоциации физической океанографии, а с 1946 по 1948 — президентом Международного союза геодезии и геофизики. Был награждён Крестом святого Олафа в 1936 году за научные достижения, а в 1946 году стал командором ордена за вклад в развитие Бергенского музея. Именем Хелланна-Хансена назван остров в Карском море, восточнее островов Гейберга — остров Гелланд-Гансена.

Библиография 

 Über die Berechnung von Meeresströmungen, 1903 (вместе с Йоханом Сандстрёмом)
 The Hydrography of the Faeroe-Shetland Channel, 1905
 Current-measurements in Norwegian fiords, 1907
 De vestlandske østersbasiners naturforhold, 1907
 The Norwegian sea, 1909 (вместе с Фритьофом Нансеном)
 The ocean waters. An introduction to physical oceanography, 1912
 The sea west of Spitsbergen, 1912 (вместе с Фритьофом Нансеном)
 Temperatur-Schwankungen des Nordatlantischen Ozeans und in der Atmosphäre, 1917 (вместе с Фритьофом Нансеном)
 Fram over Polhavet, 2 bd. 1930-31
 Physical oceanography and meteorology, 1930
 Festskrift til professor Bjørn Helland-Hansen i anledning hans virke i 25 år som formann i styret for Chr. Michelsens institutt, 1956

Ссылки 
 Bjørn Helland-Hansen // Norsk biografisk leksikon 

Океанологи
Океанографы по алфавиту
Учёные Норвегии
Члены Академии наук ГДР
Члены Прусской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Международного геодезического и геофизического союза
Награждённые медалью Гуннеруса
Награждённые медалью Александра Агассиза